Vladimir Ivasiuc (în ) (n. 4 martie 1949, Cozmeni, regiunea Cernăuți, Ucraina – d. 18 mai 1979, Liov) a fost un poet, compozitor și cântăreț ucrainean, considerat a fi unul din fondatorii muzicii pop din Ucraina.

In memoriam 
 Monumentul lui Vladimir Ivasiuc din Cozmeni
 Steaua lui Vladimir Ivasiuc în fața Teatrului din Cernăuți
 Mormântul lui Vladimir Ivasiuc de la Cimitirul Lîceakivskîi din Liov
 Monumentul lui Vladimir Ivasiuc din Liov (2011)

Imagini

Note

Legături externe
  Biografie 

Nașteri în 1949
Decese în 1979
Cântăreți ucraineni
Cantautori ucraineni
Compozitori ucraineni
Poeți ucraineni
Ucraineni bucovineni